

Astronomia
 13730 Willis – asteroide della fascia principale

Geografia
Grenada
 Willis (Grenada) –  villaggio della Parrocchia di Saint George,

Stati Uniti d'America
 Willis – città della Contea di Brown, Kansas
 Willis – città della Contea di Montgomery, Texas

Persone

Altro
 Willis – album dei The Pietasters del 1997
 Willis – nome proprio di persona inglese maschile